Caseoides is een geslacht van uitgestorven grote caseïde synapsiden dat leefde in het Kungurien (laat Vroeg-Perm). Het was ongeveer drie meter lang, en net als veel andere caseïden, was het herbivoor. Het woog tussen honderdvijftig en tweehonderd kilogram. 

De typesoort Caseoides sanangelensis werd in 1953 benoemd door Everett Claire Olson en James Beerbower. De geslachtsnaam betekent "lijkend op Casea". De soortaanduiding verwijst naar de herkomst uit de San Angelo-formatie.

Er is alleen slecht geconserveerd postcraniaal materiaal bekend, inclusief ledematen. De fossielen werden in Texas gevonden. Het holotype is FMNH UR 151, een skelet zonder schedel. Toegewezen werd specimen FMNH UR 152, eveneens een postcraniaal skelet.

Caseoides leek erg op Casea, maar was iets groter van formaat. Caseoides was een zwaar gebouwd wezen, net als de meeste caseïden (behalve wellicht Caseopsis). In de ontwikkeling van zijn proportioneel dikke, stevige ledematen vertegenwoordigt het het hoogtepunt van de Casea-lijn. Vooral de schacht van het opperarmbeen is extreem dik. Wellicht gaat het echter om een jong van Cotylorhynchus of Angelosaurus. Zijn verwanten werden kleiner tijdens het Roadien.

Als Casoides een geldig taxon is, kan dit kladogram zijn positie in de evolutionaire stamboom tonen.

Uitgestorven chordadieren